Finley steht für:

 Finley (Band), italienische Rockband
 Finley-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Finley Heights, Gebirge im Palmerland, Antarktika
 Mount Finley, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Finley ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Finley (New South Wales)

in den Vereinigten Staaten:
 Finley (Alabama)
 Finley (Kalifornien)
 Finley (Kentucky)
 Finley (New Jersey)
 Finley (North Carolina)
 Finley (North Dakota)
 Finley (Oklahoma)
 Finley (Tennessee)
 Finley (Washington)
 Finley (Wisconsin), im Juneau County
 Finley (Town), Town(ship) im Juneau County, Wisconsin
 Finley Addition, Kentucky
 Finley Crossing, Alabama
 Finley Falls, Missouri
 Finley Point, Montana

Finley ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Finley (* 1981), kanadischer Eishockeytorhüter
 Cameron Finley (* 1987), US-amerikanischer Schauspieler
 Charles Finley (1865–1941), US-amerikanischer Politiker

 Doug Finley (1946–2013), kanadischer Politiker
 Ebenezer B. Finley (1833–1916), US-amerikanischer Politiker
 Evelyn Finley (1916–1989), US-amerikanische Schauspielerin und Stuntfrau
 Gerald Finley (* 1960), kanadischer Sänger (Bariton)
 Greg Finley (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Hala Finley (* 2009), US-amerikanische Schauspielerin
 Hugh F. Finley (1833–1909), US-amerikanischer Politiker
 James Finley (1756–1828), US-amerikanischer Richter und Brückenbauer
 Jeff Finley (John Jeffrey Finley; * 1967), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout
 Jesse Johnson Finley (1812–1904), US-amerikanischer Politiker und Offizier

 Mason Finley (* 1990), US-amerikanischer Diskuswerfer
 Michael Finley (* 1973), US-amerikanischer Basketballspieler
 Moses I. Finley (1912–1986), US-amerikanisch-britischer Althistoriker
 Robert Finley, US-amerikanischer Blues- und Soul-Singer-Songwriter und Gitarrist
 Ronald Finley (1940–2016), US-amerikanischer Ringer
 Susan G. Finley, amerikanische Softwareentwicklerin
 Thomas D. Finley (1895–1984), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 Finlay
 Finley Township